Videbæk ist der Name folgender Orte:

 Videbæk, dänische Kleinstadt in Westjütland
 Videbæk Kommune, ehemalige dänische Kommune

Videbæk ist der Familienname folgender Personen:

 Rasmus Videbæk (* 1973), dänischer Kameramann
 Tove Videbæk (* 1945), dänische Politikerin